Dionýsios Solomós (1798 - 1857), un poète grec.
 Makis Solomos (né en 1962), un musicologue grec.

Patronyme grec